O  D3  é o modelo da ATS das temporadas de  e  da F1. Condutores: Jan Lammers, Hans Joachim Stuck e Marc Surer.

Resultados 

 Do GP da Argentina até Alemanha, Stuck utilizou o D4.

 Do GP da África do Sul até os Estados Unidos, Surer (9 gps), Lammers (3 gps) e Ertl (1 gp), utilizaram o D4

Carros de Fórmula 1 da ATS